Głąb bezeichnet: 
 Głąb, deutsch Neumühl, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Głąb (Ort) 

Głąb ist der Familienname folgender Personen: 
 Andrzej Głąb (* 1966), ehemaliger polnischer Ringer